UHF kan avse:

 UHF –  radiovågor med frekvenser mellan 300 MHz och 3 GHz, se Ultra High Frequency 
 UHF – originaltitel på en amerikansk komedifilm från 1989, se Vidioten